Tolnai Lajos
Tolnai Lajos (1837–1902) író, publicista
Tolnai Lajos (zeneszerző) 

Tolnay Lajos
Tolnay Lajos (1837–1918) mérnök, miniszteri tanácsos, a MÁV első igazgatója, országgyűlési képviselő
Tolnay Lajos (1872–1932) meteorológus, csillagász, író, a siklósi kerületi képviselő, a függetlenségi párt jegyzője
Tolnay Lajos (?) dévai ügyvéd, a Függetlenségi Párt tagja, Csík vármegye főispánja
Tolnay Lajos (?) tapolcai bádogos mester, 1909–1912-ben az Anna-ásványvíz (Theodora) igazgatója
Tolnay Lajos (1933–2017) Ybl Miklós-díjas építész
Tolnay Lajos (1948) üzletember, kohómérnök